Musikforeningen kan syfta på:

 Musikforeningen, musikinstitution i Köpenhamn (1836–1935)
 Musikforeningen, orkesterförening i Oslo, grundad 1871

Se även 
 Musikföreningen i Stockholm